Arquitectura: Ornament pintat o esculpit en forma de flor. Vegeu Floró (arquitectura).
 Art: Ornament en forma de flor.
 Arts gràfiques: Eina de metall que porta gravat en relleu un ornament floral, amb què es decoren les cobertes dels llibres enquadernats en pell.
 Botànica: Floreta que forma part del capítol de les plantes asteròidies, també anomenada flòscul.
 Heràldica: Ornament en forma de fulla posat sobre el cercle d'una corona.